Ordene omformer, konverter og omsætter har flere betydninger:
Omformer (elektrisk energi)
Transformator
Vekselretter
Ensretter
Inverter
Mekanisk omformer:
Gear
Metrisk konverter – omregning mellem måleenheder.
Analog-til-digital-konverter
Digital-til-analog-konverter

Se også 
Adapter
Transducer
Transformation
Metamorfose
Omdanne
Forvandling
Forandring
Reformation